Defontenay est un patronyme porté notamment par :

 Charlemagne Ischir Defontenay (1819-1856), écrivain et chirurgien français ;
 Jacques Defontenay (1796-1879), homme politique français.

Homonymie de patronyme